Легальность, может означать:
 Легальность — свойство по значению прилагательного легальный.
 Легальность — политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве, при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы. 
 Легальность, в шахматах — возможность достижения начальной позиции этой задачи или этюда путём серии легальных (соответствующих шахматным правилам) ходов, сделанных из начального положения шахматной партии.

См. также 
 Легитимность